

Asteroide
 51663 Lovelock – asteroide della fascia principale

Geografia
 Lovelock – area non incorporata degli Stati Uniti, nello stato della California
 Lovelock – città degli Stati Uniti, capoluogo della Contea di Pershing nello stato del Nevada

Persone
 Jack Lovelock – mezzofondista e medico neozelandese
 James Lovelock – chimico britannico
 Ray Lovelock – attore e cantante italiano